Альдер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Альдер, Курт (1902—1958) — немецкий химик-органик, первооткрыватель реакции Дильса — Альдера.
 Альдер, Янина (род. 1995) — швейцарская хоккеистка. Вратарь сборной Швейцарии по хоккею. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года.

Другое 
 Альдер — ударный кратер на обратной стороне Луны, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен.

См. также